Casa de Sanlúcar puede referirse a las siguientes casas nobiliarias españolas:

 Casa de Sanlúcar de Barrameda o Casa de Medina Sidonia; o
 Casa de Sanlúcar la Mayor.